Bergschlößchen Brauerei steht für:

 Bergschlößchen Brauerei (Chemnitz)
 Bergschlößchen Brauerei (Dortmund)
 Bergschlößchen Brauerei (Haldensleben)

Siehe auch
Bergschloßbrauerei